Джоліба — місцева назва річки Нігер
 Джоліба — футбольний клуб Бамако, Малі